Les Panlong (蟠龍) sont des dragons de la mythologie chinoise ;
 La Panlong est une rivière de la province du Yunnan, en Chine, qui se jette dans le Lac Dian à Kunming ;
 Le district de Panlong (盘龙) est une subdivision administrative du Yunnan auquel elle a donné son nom.